

Руцево — село в гміні Злотники-Куявські Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Руцево — село в гміні Залево Ілавського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства